Gminy w Czechach:
 Přílepy – gmina w powiecie Kromieryż
 Přílepy – gmina w powiecie Rakovník
 Velké Přílepy – gmina w powiecie Praga-Zachód